Alžběta Alexandrine Bourbonská (Élisabeth Thérèse Alexandrine; 5. září 1705 v Paříži – 15. dubna 1765 tamtéž) byla francouzskou princeznou královské krve a dcerou Monsieur le Duc. Její otec byl vnukem Grand Condé a její matka, Madame la Duchesse, byla dcerou krále Ludvíka XIV. a jeho Maîtresse-en-titre Madame de Montespan.

Život 
Alžběta Alexandrine se narodila v roce 1705 v Paříži jako jedno z devíti dětí a nejmladší dcera svých rodičů. Pojmenována byla po své starší sestře Luise Alžbětě a strýci Ludvíku Alexandrovi z Toulouse. Byla známá pod svým druhým jménem jako Alexandrine.

Od narození byla u dvora známá jako Mademoiselle de Gex a později Mademoiselle de Sens, jak byla známá po většinu svého života. Jako princezna královské krve byla titulována Její Jasnost.

Stejně jako většina jejích sester, ani Alexandrin se nikdy nevdala. Uvažovalo se o ní jako o možné nevěstě svého staršího bratrance Ludvíka Orleánského, ale její teta, hrdá vévodkyně orleánská, chtěla pro svého syna prestižnější nevěstu. Alžběta Alexandrine nikdy nehrála příliš významnou politickou roli. Byla však velkou přítelkyní královy milenky, Madame de Pompadour, která byla ke dvoru přivedena Alexandrininou starší sestrou a jmenovkyní, Luisou Alžbětou.

Jako její starší sestra, Luisa Anna, vlastnila mnoho statků a soukromých sídel u hlavního města. V roce 1734 zakoupila Hôtel de Noirmoutier na Rue de Grenelles v Paříži. Koupila také mnoho okolních paláců a značně rozšířila svůj majetek. V roce 1744 koupila panství Villegénis a Igny. V roce 1755 přestavěla zámek Villegénis. Cena přestavby činila 430.000 livrů.

Ke sklonku života měla nahromaděné obrovské bohatství z důchodů, které byly původně určeny její sestřenici Luise Františce, dceři Ludvíka Augusta, vévody z Maine. Alžběta Alexandrine zemřela v Paříži a jejím dědicem se stal její synovec Ludvík Josef, kníže z Condé. Alexandrine byla pohřbena v karmelitském klášteře na předměstí Faubourg Saint-Jacques v Paříži.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. září
Narození v roce 1705
Úmrtí 15. dubna
Úmrtí v roce 1765
Bourboni
Francouzské osobnosti 18. století
Ženy
Narození v Paříži
Úmrtí v Paříži